Jens-Reinhold Hubert (* 23. November 1974 in Ludwigshafen am Rhein) ist ein deutscher Diplom-Sozialwirt, Dozent und Autor zu Fragen des Schulrechts.

Leben 
Nach der Schulausbildung in Ludwigshafen am Rhein und Brighton (Großbritannien) erfolgte ein Studium der Medien- und Kommunikationswissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität München, der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (Schwerpunkt Rechtswissenschaften) an der Georg-August-Universität Göttingen und der Volkswirtschaftslehre an der Universität Heidelberg.

Anschließend folgten eine Tätigkeit am Institut für medizinische Psychologie und medizinische Soziologie der Universitätsmedizin Göttingen sowie eine Mitarbeit in der Pressestelle der FDP-Bundestagsfraktion in Bonn. 2019 kandidierte er im Rahmen einer Stadtratswahl für die FDP.

Heute ist er als Dozent für Schulrecht und Rechtskunde für Schulleiter, Lehrer und kommunal beschäftigte Verwaltungsmitarbeiter am Studieninstitut POLIS®-Seminare tätig. Jens-Reinhold Hubert ist verheiratet und hat einen Sohn. Er lebt und arbeitet in Neustadt an der Weinstraße und Hamburg-Blankenese.

Bücher 
 Jens-Reinhold Hubert und Jana Bertram: Diskussion zu Entwicklungen und Tendenzen der Arbeit im Krankenhaus anhand zweier Erörterungen zur Arbeitssituation und Arbeitsbelastung des Pflegepersonals. GRIN Verlag, München (2003), ISBN 978-3-638-23570-9
 Jens-Reinhold Hubert: Das Problem der geringen Nachfrage nach "Riester-Verträgen" – Ursachen und Lösungsmöglichkeiten. GRIN Verlag, München (2005), ISBN 978-3-638-38409-4
 Jens-Reinhold Hubert: Rechtssicherheit im Schulsekretariat. Die 20 wichtigsten Rechtsfragen für die Arbeit in Schulsekretariat und Schulverwaltung kompakt erklärt. Akademische Verlagsgemeinschaft  München (2019), ISBN 978-3-95477-108-0
 Jens-Reinhold Hubert: Schulrecht im Schulsekretariat. Schulrechtliche Fallbeispiele und Lösungen. Kommunal- und Schulbuchverlag Wiesbaden (2019), ISBN 978-3-8293-1500-5
 Jens-Reinhold Hubert:  Rechtssicherheit in der schulischen Ganztagsbetreuung Praxis-Leitfaden. Kommunal- und Schulverlag Wiesbaden (2020), ISBN 978-3-8293-1527-2

Weblinks 
 Literatur von und über Jens-Reinhold Hubert im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
 Jens-Reinhold Hubert beim Studieninstitut POLIS-Seminare/ Neustadt an der Weinstraße
 Jens-Reinhold Hubert beim Verlag KSV-Kommunalpraxis in Wiesbaden

Einzelnachweise 

Deutscher
Geboren 1974
Mann
Autor